

Onomastica 
 Thanos – abbreviativo del nome proprio di persona greco Athanasios

Personaggi immaginari 
 Thanos – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Thanos – personaggio dei fumetti francesi di Lanfeust
 Thanos – personaggio della serie Stargate

Persone 
 George Spiro Thanos – artista marziale statunitense
 Konstantinos Thanos – wrestler greco

Paleontologia 
 Thanos simonattoi – specie di dinosauro teropode abelisauride, nominato in onore del personaggio Marvel;